NGC 3277 (другие обозначения — UGC 5731, MCG 5-25-22, ZWG 154.26, IRAS10301+2846, PGC 31166) — спиральная галактика в созвездии Малого Льва. Открыта Уильямом Гершелем в 1785 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3277 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3277 в группу также входят NGC 3245, NGC 3254, NGC 3265, NGC 3245A и PGC 30714.

Примечания 

 

3277
Малый Лев (созвездие)